szafa – rodzaj mebla
 „szafa” – potoczna nazwa niemieckiej wyrzutni rakietowej „Nebelwerfer"
 „Szafa” (zapis stylizowany: „sZAFa”) – polskie czasopismo literacko-artystyczne
 Szafa – skała na Wyżynie Częstochowskiej, w grupie Mirowskich Skał
 Szafa – skała na Wyżynie Częstochowskiej, w  Grupie Dziewicy na wzgórzu Cegielnia w Olsztynie
 Szafa – zbiór trzech opowiadań Olgi Tokarczuk wydany w 1998 roku

Zobacz też